La Route de l'Ouest peut faire référence à :
 La Route de l'Ouest, un film de Andrew V. McLaglen sorti en 1968, adaptation du roman d'Alfred Bertram Guthrie, prix Pulitzer en 1950 ;
 La Route de l'Ouest, une revue de bande dessinée.